Села:
 Дослідне — Житомирська область, Житомирський район
 Дослідне — Чернігівська область, Ніжинський район
Селища:
 Дослідне — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Дослідне — Одеська область, Одеський район
 Дослідне — Харківська область, Красноградський район
 Дослідне — Харківська область, Чугуївський район
 Дослідне — Херсонська область, Херсонський район

Див. також 
 Опитне